Il doppio del torneo di tennis Johannesburg Indoor 1977, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Bob Hewitt e Frew McMillan che hanno battuto in finale Charlie Pasarell e Erik Van Dillen 6-2, 6-0.

Teste di serie 
 Bob Hewitt /  Frew McMillan (campioni)
 Charlie Pasarell /  Erik Van Dillen (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Johannesburg Indoor 1977